Александр Иванович Куль (; род. , деревня Боровка, Верхнедвинский район, Витебская область) — белорусский баскетболист и тренер. Выступал на позиции центрового. Работал в БК «Цмоки-Минск», директором Центра Экономического Развития и Спортивного Маркетинга (ЦЭРиСМ), позже тренером по общефизической подготовке.

Биография 
Александр Куль начал заниматься баскетболом в 12 лет в Витебской школе-интернате спортивного профиля (ныне — Витебское государственное училище олимпийского резерва). Первый тренер — Дмитрий Дмитриевич Рыбаков. Затем проходил обучение в Республиканском училище олимпийского резерва в Минске под руководством Михаила Алексеевича Тайца. В 1991 году выступал за юношескую сборную СССР (U-16), а в 1992 году — за юниорскую сборную СНГ (U-18).

В 1992—1994 годах выступал за клуб РТИ в чемпионате Международной профессиональной баскетбольной лиги, объединявшей клубы бывшего СССР, а также за клуб РТИ-2-РУОР в чемпионате Беларуси. Стал чемпионом Беларуси в сезоне 1993/1994. Был одним из лидеров молодёжной сборной Беларуси (U-22), выигравшей чемпионат Европы-1994.

В 1994 году уехал в США, выступал за команду университета Джорджа Вашингтона. Выставлялся на драфт НБА, но не был выбран ни одним из клубов и в 1998 году вернулся в Европу. Выступал за клубы Турции, Польши, Греции, Кипра. Становился призёром чемпионатов Греции и Польши, обладателем Кубка Кипра, выступал в финале Кубка Европы и Кубка вызова. По опросу газеты «Прессбол» признавался лучшим баскетболистом Беларуси 1999 года.

В 2007—2011 годах выступал за клуб «Минск-2006», неоднократно выигрывал с ним чемпионат и Кубок Беларуси. В октябре 2011 года сыграл за команду БГУИР в отборочной стадии Кубка Беларуси, после чего принял решение о завершении игровой карьеры.

Являлся игроком сборной Беларуси по баскетболу в 1993—1995 и 1998—2007 годах.

После окончания игровой карьеры, в 2011—2016 годах, работал директором центра экономического развития и спортивного маркетинга в клубе «Минск-2006», стал инициатором переименования клуба в «Цмоки-Минск». С 2016 года — тренер по общефизической подготовке в мужской команде «Цмоки-Минск». В августе 2017 года уволен из команды. Сезон 2017/18 провёл в качестве тренера по общефизической подготовке резервной команды и СДЮШОР «Цмоки-Минск». Некоторое время работал руководителем фитнес-клуба и академии тенниса и сквоша в «Falcon Club» в Минске.

Семья 
Отец — электрик.

Мать — медсестра, скончалась в 1987 году.

Брат — переводчик технической и специальной литературы.

Жена, Алена — бывшая волейболистка.

Дочери — Дарья-Анна (2001 г.р.) и Амелия-Мария (2007 г.р.).

Сын — Матвей (2013 г.р.).

Достижения 
 Чемпион Европы среди молодёжных команд 1994.
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 1992.
 Чемпион Беларуси 1993/94, 2008/09, 2009/10, 2010/11.
 Серебряный призёр чемпионата Беларуси 1992/93.
 Бронзовый призёр чемпионата Польши 2002/03.
 Бронзовый призёр чемпионата Греции 2004/05, 2005/06.
 Финалист Кубка Европы УЛЕБ 2005/06.
 Финалист Кубка вызова ФИБА 2006/07.
 Обладатель Кубка Кипра 2006/07.
 Обладатель Кубка Беларуси 2009, 2010.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Профиль на сайте eurobasket.com

Баскетболисты Белоруссии
Игроки БК РТИ
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Анвил»
Игроки БК «Шлёнск»
Игроки БК «Паниониос»
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Керавнос»
Игроки БК «Цмоки-Минск»
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Центровые